Mykyta Ruslanovych Shevchenko (), abrégé Mykyta Shevchenko, né le  à Horlivka, est un footballeur ukrainien. Il évolue au poste de gardien de but au Zorya Louhansk.

Carrière

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur ukrainien
Gardien de but au football
Joueur du Zorya Louhansk
Joueur du Chakhtar Donetsk
Joueur du FK Marioupol
Naissance en janvier 1993
Naissance à Horlivka